Riobó puede referirse a:
 Riobó (apellido), apellido de origen gallego.
 Pazo de Rioboó, pazo situado en Riobó, parroquia de Osmo, concello de Cenlle.
 Riobó (banda), grupo de folk gallego.

Divisiones administrativas de Galicia, España
 Riobó (Cabana de Bergantiños), lugar y parroquia del concello da Cabana de Bergantiños.
 Riobó (La Estrada), parroquia del concello de La Estrada.
 Riobó (Rodeiro) parroquia del concello de Rodeiro.
 Riobó (Cenlle), lugar de la parroquia de Osmo, concello de Cenlle.
 Riobó (Lugo), lugar de la parroquia de Santa María de Alta, concello de Lugo.
 Riobó (Laro), lugar de la parroquia de Laro, concelo de Silleda.
 Riobó (Negreiros), lugar de la parroquia de Negreiros, concello de Silleda.
 Riobó (Valdoviño), lugar de la parroquia de Meirás, concello de Valdoviño.
 Riobó (Villar de Barrio), lugar de la parroquia de Prado, concello de Villar de Barrio.